Altai Sum (, ) ist der Name der Sum (Verwaltungseinheit):
 Altai Sum (Bajan-Ölgii), Bajan-Ölgii-Aimag
 Altai Sum (Chowd), Chowd-Aimag
 Altai Sum (Gobi-Altai), Gobi-Altai-Aimag